Airplay može biti:

Radijska emitiranost, eng. airplay
AirPlay, Appleov protokol za bežični streaming
Airplay (glazbeni sastav)
 Airplay SDK, danas Marmalade, višeplatformski okvir 
 Airplay, posebno izdanje Citroëna C1
Airplay Monitor
AirPlay Mirroring
Airplay 100